Уаскар:

 Уаскар (около 1500—1532) — двенадцатый правитель Империи Инков.
 Уаскар — монитор (броненосец) перуанских, а в дальнейшем — чилийских ВМС.